Анатолий Михайлович Самойленко:
 Самойленко, Анатолий Михайлович (1938—2020) — советский и украинский математик.
 Самойленко, Анатолий Михайлович (род. 1938) — советский растениевод, Герой Социалистического Труда (1987).